Stern ohne Himmel steht für:

 Stern ohne Himmel (Roman), Roman von Leonie Ossowski (1958)
 Stern ohne Himmel (Film), deutscher Film von Ottokar Runze (1981)